«Са́нта-Кла́ус» () — кинофильм.

Сюжет 
Рождество — время волшебства и сказок. Скотт Кэлвин (Тим Аллен) только что развёлся с женой и решил взять сына на рождественские каникулы для укрепления связей. Готовясь к приезду сына, он обнаружил странного старика на крыше. Пытаясь его согнать, Скотт так сильно напугал его, что у него случился сердечный приступ. От него Скотт узнал, что старик — Санта-Клаус, и что теперь Скотту придется работать вместо него. Вместе с сыном они спасают Рождество.

В ролях

Критика 
Фильм получил в целом положительные отзывы от критиков. На Rotten Tomatoes у фильма есть «Положительный» рейтинг одобрения 73 %, основанный на 59 обзорах, со средним рейтингом 5,9 из 10. Консенсус на сайте гласит: «Дед Мороз совершенно нетребователен, но он прочно укоренен в добром старомодном праздничном духе». На Metacritic фильм имеет оценку 57 %. основано на отзывах 13 критиков. Аудитория, опрошенная CinemaScore, присвоила фильму оценку A- по шкале от A до F.

См. также 
 Санта-Клаус 2
 Санта-Клаус 3

Примечания 

Фильмы США 1994 года
Фильмы-драмы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1994 года
Фантастические комедии
Рождественские фильмы
Диснеевские фильмы
Семейные фильмы США
Фильмы США в жанре фэнтези